Govinda est un acteur;
 Govinda est un des noms de la divinité Krishna.
 Govinda Bhagavatpada ou Govindanātha est un philosophe hindou de l'Advaita Vedānta, maître de Adi Shankara.